

Єфимовка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область

Єфимовка — присілок, Воловський район, Липецька область
 Єфимовка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область